John Chase peut désigner :
 John Chase (1810-1879), un peintre aquarelliste britannique de paysages ;
 John C. Chase (1870-1937), un syndicaliste et politicien socialiste américain ;
 John Chase (1906-1994), un hockeyeur sur glace américain.